Mecze grupy D pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 9 do 11 stycznia 2009 roku w azerskim mieście - Quba.

W grupie D znalazły się cztery drużyny: Albania, Azerbejdżan, Czarnogóra oraz Mołdawia.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Czarnogóra.

Tabela 
Grupa D

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Mołdawia – Czarnogóra 
Piątek, 9 stycznia 2009
16:00 (UTC+4) - Olympic and Leisure Complex, Quba - Widzów: ?

Azerbejdżan – Albania 
Piątek, 9 stycznia 2009
18:30 (UTC+2) - Olympic and Leisure Complex, Quba - Widzów: 2000

 I sędzia: Wiktor Feldsztejn (Ukraina)
 II sędzia: Drago Franc (Czarnogóra)
 Czas trwania meczu: 87 minut

Albania – Czarnogóra 
Sobota, 10 stycznia 2009
16:00 (UTC+2) - Olympic and Leisure Complex, Quba - Widzów: 100

 I sędzia: Eldar Zulfugarow (Azerbejdżan)
 II sędzia: Wiktor Feldsztejn (Ukraina)
 Czas trwania meczu: 59 minut

Mołdawia – Azerbejdżan 
Sobota, 10 stycznia 2009
18:30 (UTC+2) - Olympic and Leisure Complex, Quba - Widzów: 1700

 I sędzia: Omari Rubina (Albania)
 II sędzia: Andrius Steponavicus (Litwa)
 Czas trwania meczu: 111 minut

Albania – Mołdawia 
Niedziela, 11 stycznia 2009
16:00 (UTC+2) - Olympic and Leisure Complex, Quba - Widzów: 50

 I sędzia: Drago Franc (Czarnogóra)
 II sędzia: Eldar Zulfugarow (Azerbejdżan)
 Czas trwania meczu: 106 minut

Czarnogóra – Azerbejdżan 
Niedziela, 11 stycznia 2009
18:30 (UTC+2) - Olympic and Leisure Complex, Quba - Widzów: 1300

 I sędzia: Andrius Steponavicus (Litwa)
 II sędzia: Omari Rubina (Albania)
 Czas trwania meczu: 66 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie D pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Albania 
Trener: Ylli TomorriAsystenci: Ilia Koja i Jovan Melka

Azerbejdżan 
Trener: Sahib AlijewAsystent: Jurij Kartalis

Czarnogóra 
Trener:  Veselin VukovićAsystent: Ivan Joksimović

Mołdawia 
Trener: Artur RomaszczanAsystent: Sergiej Tiuliu

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010